Il doppio dell'Open di Zurigo 1996 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1996.

Nicole Arendt e Manon Bollegraf erano le detentrici del titolo, ma solo la Arendt ha partecipato in coppia con Nataša Zvereva.

La Arendt e la Zvereva hanno perso in finale 7–5, 6–4 contro Martina Hingis e Helena Suková.

Teste di serie
 Nicole Arendt /  Nataša Zvereva (finale)
 Martina Hingis /  Helena Suková (campionesse)
 Lori McNeil /  Gabriela Sabatini (semifinali)
 Larisa Neiland /  Nathalie Tauziat (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open di Zurigo 1996